Einari est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1926-1985), nageur olympique finlandais
Einari Teräsvirta (1914-1995), gymnaste artistique finlandais
 (1889-1972), écrivain finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais